Ке́луш — топоним в Португалии:
 Келуш — город в муниципалитете Синтра, округ Лиссабон.
 Келуш — королевский дворец, находящийся в этом городе.